Rio Ave (rivier), een rivier in Portugal
 Rio Ave FC, een Portugese voetbalclub vernoemd naar deze rivier